

Editoria 
 CDA (casa editrice) – casa editrice di Trieste

Informatica 
 CDA – formato di file ed estensione per i collegamenti alle tracce di un CD Audio
 CDA – Clinical Document Architecture, standard HL7 basato su XML per lo scambio di documentazione clinica

Sigle 
 Carbon Dynamic Airbox – Scatola dell'aria delle automobili in carbonio
 CDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cooinda (Australia)
 cda – codice ISO 639-3 della lingua choni
 Centro di accoglienza –  dello Stato italiano verso gli immigrati
 Christen-Democratisch Appèl – Appello Cristiano Democratico, partito politico dei Paesi Bassi
Communications Decency Act – legge statunitense sulla regolamentazione di Internet
Confidential disclosure agreement – accordo di non divulgazione, contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo
 Consiglio degli Anziani – i bambini più grandi di un Branco/Cerchio nella terminologia scout: possono chiamarsi anche Consiglio di Akela (in un Branco di Lupetti) o Consiglio dell'Arcobaleno (in un Cerchio di Coccinelle)
 Consiglio di amministrazione – organo sociale collettivo che riunisce gli amministratori di una società
 Consiglio degli Alunni –  organo collegiale fiorentino